Етре () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Етре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Етре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Етре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду